Let's Play – drugi album studyjny grupy muzycznej Totem wydany 11 kwietnia 2011 roku przez wytwórnię Mystic Production.

Lista utworów

Twórcy 
 Weronika "Wera" Zbieg – wokal  
 Łukasz "Fulba" Fulbiszewski – gitara basowa
 Gniewomir "Rudy" Latacz – gitara  
 Tomasz "Dzierżu" Dzierżek – gitara
 Tomasz "Toma" Ochab – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Totemu
Albumy Mystic Production
Albumy muzyczne wydane w roku 2011